Tunapuy peut désigner :

Toponymes

Tunapuy : chef-lieu de la municipalité de Libertador dans l'État de Sucre.
 Tunapuy : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme